La República en Marxa o En Marxa (en francés: La République En Marche!, LaREM), també conegut pel seu nom oficial Association pour le renouvellement de la vie politique (Associació per la renovació de la vida política), és un partit polític francès socioliberal creat el 6 d'abril del 2016 per Emmanuel Macron, exministre d'Economia, Indústria i Afers Digitals, i candidat a les eleccions presidencials franceses de 2017. Macron considera que En marche! és un moviment progressista. El nom del partit té les seves mateixes inicials.

Referències

Enllaços externs 
 Lloc web oficial 

Partits polítics de França
Organitzacions fundades el 2016